Етово има више значења:
 Округ Етово (Алабама)
 Етово (Северна Каролина)
 Етово (Арканзас)
 Етово (Оклахома)
 Етово (Тенеси)